Alniyat (o Al Niyat) è il nome attribuito a due stelle della costellazione dello Scorpione:

 
 

Il nome deriva dall', al-niyāţ, che significa "le arterie".
Le due stelle infatti affiancano, una per lato, la famosa stella Antares, che rappresenta il "cuore" dello Scorpione.

Collegamenti esterni 

Alniyat su Stars (Jim Kaler). In inglese